Сорокино — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 13 км к западу от села Карамышево и в 16 км к востоку от центра города Пскова.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 3 человека.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района